Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Krzymowski – polski wojskowy
 Stanisław Krzymowski – polski wojskowy, cichociemny